Imigrant – osoba podejmująca imigrację.

Przypisy 

Imigracja